Torre del Compte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torre del Compte (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Torre del Compte (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar